Ćirić ist der Familienname folgender Personen:

 Dragan Ćirić (* 1974), jugoslawischer Fußballspieler
 Dragoljub Ćirić (1935–2014), jugoslawischer Schachgroßmeister
 Lucija Ćirić Bagarić (* 2004), kroatische Tennisspielerin
 Maja Ćirić (* 1989), serbische Leichtathletin
 Nikola Ćirić (* 1983), serbischer Tennisspieler
 Saša Ćirić (* 1968), mazedonischer Fußballspieler
 Zoran Ćirić (* 1962), serbischer Schriftsteller